Considerato uno dei più grandi maestri di arti marziali del XX secolo, erede del grande patrimonio di Budō di Tenshin Ryu Jodo Ha e Shinden Fudo Ryu Dakentai Jutsu Tsushima Ha, e delle antiche conoscenze marziali della sua famiglia, Tsushima.

La vita 
Il Sensei Sadahei Tsushima nacque in Giappone, il 30 luglio del 1899 in Iwakuni, Prefettura di Yamanashi Ken, conosciuta anticamente come la regione di Kai.
Durante il periodo feudale Giapponese le antiche terre di Kai, attualmente Yamanashi, furono dominio del clan Takeda, e posto di operazione dei clan Ninja:  Ninko Ryu, Kage Ryu e Koyo Ryu, fondati da quanto si dice, su richiesta del celebre Shingen Takeda, comandata da suo fratello Kunitsugo Takeda. 
Nel suo servizio come soccorritore durante il terremoto di Kanto, nel 1923, conosce un membro della Croce Rossa Argentina che gli parla del lontano paese sud-americano.
Più tardi vedrà con i suoi occhi la strage causata in Giappone dalla Seconda Guerra Mondiale, ed il dopoguerra, quando le arti marziali furono abolite, specialmente le antiche arti di guerra; queste conoscenze causarono un gran cambiamento spirituale nell'anima del sensei Sadahei Tsushima.

I cambiamenti così significativi risultati dalla guerra, lo portarono ad essere un uomo ritroso, che trovò una gioia spirituale solo nella costante pratica delle ancestrali conoscenze marziali, con i membri della sua famiglia, che contava allora 5 figli, tra i quali risalta il suo primogenito, Sensei Yoshihiro Tsushima. 
Il Sensei Yoshihiro Tsushima prese prontamente la responsabilità di proteggere fisicamente e filosoficamente le conoscenze marziali della famiglia Tsushima, mentre, il Sokai Sadahei Tsushima si ritirò in un meritato riposo spirituale; ma ritornò da questo ritiro avendo saputo che sua figlia maggiore Tsushima Harumi, gli avrebbe dato un nipote (11 marzo del 1964). La nascita di Tsushima Nishi Isao in Wakayama Ken rinvigorì la sua anima e la interpretò come una rinascita dopo il temporale, come un nuovo inizio (Hontai). Sokai Sadahei Tsushima attese pazientemente fino a che il piccolo Isao compì i quattro anni per cominciare l'allenamento del piccolo Isao.

Formazione 
In questi mistici territori, dominati dal Monte Fujiyama, il giovane Sadahei Tsushima incomincia il suo ferreo allenamento nello Shinden Fudo Ryu, sotto l'attento controllo del suo consanguineo Tsushima Michihito, e da questo maestro acquisisce anche le antiche conoscenze Shinobi della Tenshin Jodo Tsushima Ryuha Ninpo, nella sua adolescenza è inviato a studiare l'innovativo Karate, nel quale riceve l'allenamento del Sensei Seichi Kanae. Nelle Ryu della sua famiglia ottiene conoscenze su Iaijutsu, (arte dell'estrarre della spada), Kenjutsu, (Katana), Bikenjutsu, (Shinobigatana / Ninjato / Chokuto), Naginata (Alabarda), Ono Jutsu (Ascia di Guerra), O-Tsuchi Jutsu, (Martelli da Combattimento), ed Hojōjutsu, (Tecniche di Corda), così come altri Kuden trasmessi in forma orale con il concetto Ishin-den-shin, (dalla mia anima alla tua anima).

Gli ultimi giorni di Tsushima Sadahei 
Passò la decade del '60 e, per consiglio di un amico che ostentava un'alta carica nella compagnia navale Daido-Kaiun Kabushiki Kaisha, la famiglia Nishi decide di emigrare verso la Repubblica l'Argentina, e il Sensei Sadahei decide accompagnarla, risiedendo nella città costiera di Mar de Plata, dove abitò insieme a sua moglie Kanae Kanami fino al suo decesso a Mar de Plata, molto lontano dal suo Yamanashi Ken natale.
È così che il gran Sensei Tsushima "Oyamaneko" Sadahei cadde un 20 marzo del 1994, sapendo che la sua eredità riguardo alle antiche scienze marziali Ninja era trasmesso a suo figlio, Tsushima "Washi" Yoshishiro, e a suo nipote Tsushima Nishi "Sasori" Isao.

Collegamenti esterni
Isao Nishi & Orlando Cordero, Las sombras di Wakayama Tomo 1. Raicès Historicas, Novo Ser ediciones, 2011
"Training Time", n.187

Bibliografia

Nati in Giappone